Athies se poate referi la:
Athies, localitate în departamentul Pas-de-Calais, Franța
Athies, localitate în departamentul Somme, Franța
Athies-sous-Laon, localitate în departamentul Aisne, Franța